Кріс Челіос (), уроджений Хрістос Костас Целіос (; 25 січня 1962, м. Чикаго, США) — американський хокеїст, захисник. Асистент головного тренера «Детройт Ред-Вінгс» у Національній хокейній лізі (НХЛ). Член Зали слави хокею (2013).

Спортивна кар'єра 
За походженням грек. Виступав за Вісконсинський університет (NCAA), «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блекгокс», ХК «Біль» (локаут), «Детройт Ред-Вінгс», «Мотор-Сіті Меканікс» (УХЛ), «Гранд-Репідс Гріффінс» (АХЛ), «Чикаго Вулвс» (АХЛ), «Атланта Трешерс».

В чемпіонатах НХЛ — 1651 матч (185+763), у турнірах Кубка Стенлі — 266 матчів (31+113).

У складі національної збірної США учасник зимових Олімпійських ігор 1984, 1998, 2002 і 2006 (22 матчі, 3+4); учасник Кубка Канади 1984, 1987 і 1991 (19 матчів, 1+7); учасник Кубка світу 1996 і 2004 (12 матчів, 0+5); учасник «Рандеву-87» (2 матчі, 0+0). У складі молодіжної збірної США учасник чемпіонату світу 1982.

Досягнення
 Володар Кубка Стенлі (1986, 2002, 2008)
 Срібний призер зимових Олімпійських ігор (2002)
 Володар Кубка світу (1996)
 Фіналіст Кубка Канади (1991)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (1985, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002)
Нагороди
 Пам'ятний трофей Джеймса Норріса (1989, 1993, 1996)
 Трофей Бада Лайта (2002)
 Найкращий захисник зимових Олімпійських ігор (2002)
 Нагорода Марка Мессьє (2007)
 Член Зали слави американського хокею (2012)
 Член Зали слави хокею (2013)

Тренерська кар'єра
 Асистент головного тренера «Детройт Ред-Вінгс» (з 2015, НХЛ)

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Література

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Чикаго
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Біля»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Задрафтовані «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1984
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2002
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Американські хокейні тренери
Члени зали слави хокею
Тренери «Детройт Ред-Вінгс»‎
Греки США
Срібні олімпійські медалісти США
Спортсмени з Іллінойсу